Wanzenau bezeichnet:
 Wanzenau (Gemeinde Gars am Kamp) Katastralgemeinde von Gars am Kamp in Niederösterreich, ein Ortsteil
 La Wantzenau, Gemeinde im Département Bas-Rhin, Frankreich (deutscher Name)